Delinda Deline (Molly Sims) is een personage uit de Amerikaanse televisieserie 'Las Vegas'.

Verhaal
Ze is de dochter van de manager van het Montecito, Ed Deline. In het begin van de serie heeft zij een korte hartstochtelijke relatie met Danny McCoy, iemand die onder leiding van Ed Deline werkt bij de beveiliging. Ze is de manager van alle restaurants en bars in het Montecito. Ze heeft bewezen dat ze onafhankelijk van haar vader kan zijn door o.a Mistique, een dure club in het Montecito met grote winst te runnen.

Deline, Delinda